Ламор има више значења:
 Округ Ламор (Северна Дакота)
 Ламор (Северна Дакота)